

Diese Liste gibt eine Übersicht über die Turniere der Snooker Main Tour seit Einführung der Snookerweltrangliste in der Saison 1976/77.

Zunächst sind unter „Aktuelle Turniere (2018/19)“ die Turniere aufgelistet, die derzeit im Kalender der Main Tour zu finden sind, darunter folgen unter "Ehemalige Turniere" solche, die nicht mehr stattfinden. Einige Turniere hatten im Laufe ihrer Geschichte immer wieder einen anderen Namen (beispielsweise durch Sponsorenwechsel), alle aufzuzählen würde den Rahmen dieser Liste sprengen. Sollte jedoch eine grundlegende Umbenennung erfolgt sein, ist dies im Abschnitt Ergänzende Informationen aufgelistet.

Bis 1981/82 ergab sich die Weltrangliste ausschließlich aus den Ergebnissen der vorangegangenen drei Weltmeisterschaften. Erst danach erhielten auch andere Turniere den Status von Weltranglistenturnieren. Bei der Weltmeisterschaft wurden jedoch im Vergleich zu den normalen Turnieren doppelt so viele Punkte vergeben. Seit einiger Zeit haben auch die UK Championship und der Grand Prix eine höhere Wertigkeit. Dem später in World Open umbenannten Grand Prix wurde dieser Sonderstatus vor Beginn der Saison 2010/11 wieder abgesprochen.

In der Saison 1992/93 wurden vier so genannte minor ranking events ausgetragen, die nur mit einem Zehntel der üblichen Punktzahl bewertet waren. Die zur Saison 2010/11 eingeführte Players Tour Championship ist ebenfalls eine Serie von Turnieren, auf denen es weniger Punkte zu holen gibt.

Turniere

Legende 

„←“ bedeutet: Turnier hat bereits vor 1976/77 stattgefunden.

Ergänzende Informationen

Anmerkung 
Eigentlich sollten hier alle Ranglistenturniere erfasst sein. Aufgrund von fehlenden Quellen bzw. der schwierigen Datenlage zu den frühen Jahren der Main Tour kann jedoch das eine oder andere Einladungsturnier in dieser Liste fehlen.

Weblinks 
 

!